Но́рберт Гштрайн (; 3 червня 1961, Мільс-бай-Імст, Тіроль) — австрійський письменник.

Біографія 
Вивчав математику в Інсбруцькому уніерситеті; в 1986—1987 роках навчався в Стенфордському університеті, а в 1987—1988 роках — в Університеті Ерлангена. 1988 року захистив дисертацію на тему «До логіки питань» (Zur Logik der Fragen). Його науковими керівниками були математик Роман Лідль та філософ Герхард Фрай.

Брат — колишній гірськолижник Бернгард Гштрайн.

Норберт Гштрайн разом з дружиною й дитиною мешкає у Гамбурзі.

Твори Гштрайна українською не перекладалися (стан: 2019)

Твори

Наукові праці 
 Zur Logik der Fragen. Dissertation, eingereicht bei Roman Liedl und Gerhard Frey an der Universität Innsbruck (Österreich) 1988. 112 Bl. (неопублікована).

Літературні твори 
 Один / Einer. Erzählung. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-518-39459-2.
 Іншого дня / Anderntags. Erzählung. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-518-11625-8.
 Реєстр / Das Register. Roman. Frankfurt am Main 1992, ISBN 3-518-40478-4.
 O2. Novelle. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1993, ISBN 3-518-40551-9.
 Комерційна рада / Der Kommerzialrat. Bericht. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-518-39218-2.
 Англійські роки / Die englischen Jahre. Roman. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-518-41063-6.
 Автопортрет з померлою / Selbstportrait mit einer Toten. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-518-41123-3.
 Ремесло вбивства / Das Handwerk des Tötens. Roman. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-518-41459-3.
 Кому належить історія / Wem gehört eine Geschichte? Fakten, Fiktionen und ein Beweismittel gegen alle Wahrscheinlichkeit des wirklichen Lebens. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-518-41637-5.
 Зима на півдні / Die Winter im Süden. Hanser, München 2008, ISBN 978-3-446-23048-4.
 Вся правда / Die ganze Wahrheit. Hanser, München 2010, ISBN 978-3-446-23549-6.
 Відчуття початку / Eine Ahnung vom Anfang. Roman. Hanser, München 2013, ISBN 978-3-446-24334-7.
 У вільний світ / In der freien Welt. Roman. Hanser, München 2016, ISBN 978-3-446-25119-9.
 Прийдешні роки / Die kommenden Jahre. Roman. Hanser, München 2018, ISBN 978-3-446-25814-3.
 Коли я був молодий / Als ich jung war. Roman. Hanser, München 2019, ISBN 978-3-446-26371-0.

Примітки

Посилання 
 
 Anna Valerius: Zwischen Fakten und Fiktionen. Norbert Gstrein auf der Suche nach der Wahrscheinlichkeit des wirklichen Lebens.  (PDF; 466 kB) In: Kritische Ausgabe – Zeitschrift für Germanistik und Literatur. Nr. 1/2005, S. 58–60.
 Benedikt Viertelhaus u. a.: „Die Grenze des Sagbaren verschieben“. Ein Gespräch mit Norbert Gstrein.  (PDF; 597 kB) In: Kritische Ausgabe – Zeitschrift für Germanistik und Literatur. Nr. 1/2005, S. 61–67.

Австрійські прозаїки
Австрійські есеїсти